Gejo puede hacer referencia a:

 Gejo de Doña Mencía, localidad del municipio de Barbadillo, provincia de Salamanca, España.
 Gejo de Diego Gómez, localidad del municipio de La Mata de Ledesma, provincia de Salamanca, España.
 Gejo de los Reyes, localidad del municipio de Villaseco de los Reyes, provincia de Salamanca, España.
 El Gejo, localidad del municipio de Toro, provincia de Zamora, España.